Dwoje do pary (ang. It Takes Two) – amerykański film z 1988
 Czy to ty, czy to ja? (ang. It Takes Two) – amerykański film z 1996
 ‎It Takes Two – gra komputerowa
 It Takes Two – album Rob Base and DJ E-Z Rock